Barges – Côte-d'Or
 Barges – Alta Loira
 Barges – Alta Saona